Лексико-семантическая группа — объединение слов одной части речи с общим основным компонентом значения. ЛСГ выделяется внутри семантических полей.
Например: ЛСГ (температурные прилагательные): теплый, холодный, ледяной, горячий, прохладный, жгучий и т. п.

Признаки ЛСГ 
 представляет собой объединения двух, нескольких или многих слов по их лексическим значениям;
 складывается исторически, то есть она динамична по сути;
 близка к тематической группе, но существенно отличается от неё

Пример ЛСГ 
Так, к лексико-семантической группе лексемы земля относятся слова:
 планета — земной шар — мир;
 почва — грунт — слой;
 владение — поместье — имение — усадьба;
 страна — государство — держава.

Литература 
 Филин Ф. П. О лексико-семантических группах слов // Очерки по теории языкознания. М., 2003: с.33

Лексикология
Семантика